Hádegishnúkur (deutsch „Mittagsspitze“) steht für: 
 einen Berg (265 m) nordöstlich des Skorradalsvatn im Westen Islands, siehe Hádegishnúkur (Skorradalsvatn)
 einen Berg (442 m) östlich des Sandvatn und nordwestlich des Vulkans Ok im Westen Islands, siehe Hádegishnúkur (Sandvatn)
 einen Berg (460 m) am Furufjörður im Nordwesten Islands, siehe Hádegishnúkur (Furufjörður)
 einen Berg (624 m) nördlich der Stóradalsheiði und westlich des Eyjafjallajökull im Süden Islands, siehe Hádegishnúkur (Stóradalsheiði) 
 einen Berg (1116 m), östlich des Skriðdalur und südöstlich des Lagarfljót im Osten Islands, siehe Hádegishnúkur (Skriðdalur)
 einen Berg (668 m) südlich des Sunndalur und des Trostansfjörður im Nordwesten Islands, siehe Hádegishnúkur (Sunndalur)

Siehe auch:
 Hádegishnúkar